

События 
 Консулы Луций Корнелий Лентул и Марк Валерий Мессала Мессалин.
 Наместник Сирии Публий Сульпиций Квириний (?).

Родились 
 Иса ибн Марьям — один из величайших исламских пророков (наби).
 Сервий Сульпиций Гальба, римский император 68 — 69.
 Плавтия Ургуланилла — первая жена Клавдия (предположительная дата).

Скончались 
 Муммия Ахаика — римская матрона, мать императора Гальбы.

См. также

Примечания